Klugkist ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Klugkist (1748–1814), Bremer Bürgermeister
 Henricus Klugkist (1681–1748), deutscher Theologe
 Hermann Klugkist (1905–1986), deutscher Viehzüchter
 Hermann Klugkist Hesse (1884–1949), deutscher Historiker
 Hieronymus Klugkist (Bürgermeister) (1711–1773), Bremer Bürgermeister
 Hieronymus Klugkist (1778–1851), Bremer Senator und Kunstliebhaber